Le sigle CCHF peut faire référence à:
 Communauté de communes des Hauts de Flandre, une communauté de communes française, située dans le département du Nord
 Fièvre hémorragique de Crimée-Congo (Crimean–Congo hemorrhagic fever en anglais), une fièvre hémorragique due à un virus

Sigle de 4 caractères